Klix ist der Name von
 Bettina Klix (* 1961), deutsche Sozialarbeiterin und Schriftstellerin
 Friedhart Klix (1927–2004), deutscher Psychologe
 Friedrich Ferdinand Klix (1827–1900), deutscher Lehrer, Bibliothekar und Autor
 Gustav Adolf Klix (1822–1894), deutscher Pädagoge, evangelischer Theologe und Philologe
 Rudolf Klix (1881–1955), deutscher Schauspieler

Orte:
 Klix (Großdubrau), Ortsteil der Gemeinde Großdubrau in Sachsen
 deutscher Name von Klików, Ortschaft der Gmina Iłowa (Halbau in Schlesien)

Medien:
 Klix.ba, bosnisches Internetportal

Anderes:
 Flugplatz Klix, Segelflugplatz im Landkreis Bautzen; Kürzel EDCI